Goebel kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Christian Traugott Friedemann Goebel
 Karl Immanuel Eberhard Goebel

Robotskapade auktorsförkortningar